|-
| 188001 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188002 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188003 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188004 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188005 - ||  || 22 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188006 - ||  || 25 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 188007 - ||  || 11 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 188008 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188009 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188010 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188011 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188012 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188013 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 188014 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 188015 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 188016 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 188017 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 188018 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188019 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 188020 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT, †
|-
| 188021 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188022 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188023 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188024 - ||  || 19 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188025 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188026 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188027 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188028 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188029 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188030 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188031 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188032 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188033 - ||  || 22 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 188034 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188035 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188036 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188037 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188038 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188039 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 188040 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188041 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 188042 - ||  || 17 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 188043 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 188044 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188045 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188046 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188047 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188048 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188049 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188050 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188051 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188052 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 188053 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188054 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188055 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188056 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188057 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188058 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188059 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188060 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 188061 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 188062 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188063 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188064 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188065 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188066 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188067 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188068 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188069 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188070 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188071 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188072 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188073 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188074 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188075 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188076 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188077 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188078 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188079 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188080 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188081 - ||  || 14 decembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 188082 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188083 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188084 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188085 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188086 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188087 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188088 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188089 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188090 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188091 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188092 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188093 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188094 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188095 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188096 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188097 - ||  || 20 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 188098 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188099 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188100 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-